Distrito electoral 9 puede referirse a:
Distrito electoral 9, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 9,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.